Yu puede referirse a:
 Yu el Grande (禹 o 大禹), fundador de la dinastía Xia;  
 Ю (yu), letra del alfabeto cirílico; 
 ゆ, ユ (yu), letras de los silabarios hiragana y katakana, respectivamente; o
 Yu (también "yukiko") guitarrista de Cinema Bizarre, grupo alemán.

Siglas